Э́ллис () — фамилия валлийского происхождения и топоним.

Топоним 
 Эллис (остров) — остров в устье реки Гудзон в бухте Нью-Йорка, крупнейший пункт приёма иммигрантов в США (1892—1954).
 Острова Эллис — название полинезийского государства Тувалу до 1975 года.
 Эллис — река на севере Канады, впадающая в залив Куин-Мод.
  — город в округе Эллис штата Канзас (США).

Фамилия 
 Эллис, Александер Джон (1814—1890) — английский филолог и музыкальный акустик, изобретатель центовой шкалы для измерения музыкальных интервалов.
 Эллис, Александр Вениаминович (1825—1907) — генерал от инфантерии, комендант Санкт-Петербургской крепости.
 Эллис, Альберт (1913—2007) — американский психолог.
 Эллис, Беркхарт (род. 1992) — барбадосский легкоатлет.
 Эллис, Брет Истон (род. 1964) — американский писатель.
 Эллис, Генри (губернатор) (1721—1805) — британский мореплаватель, исследователь, научный писатель и колониальный губернатор.
 Элвис, Генри Джон (1846—1922) — британский ботаник, энтомолог и коллекционер.
 Эллис, Говард Сильвестр (1898—1992) — американский экономист.
 Эллис, Дебора (род. 1960) — канадская писательница.
 Эллис, Дейл (род. 1960) — американский баскетболист.
 Эллис, Джастин (род. 1990) — игрок в американский футбол.
 Эллис, Джимми (1940—2014) — американский боксёр-профессионал (1961—1975), чемпион мира в тяжёлом весе.
 Эллис, Джон (1710—1776) — английский естествоиспытатель.
 Эллис, Джон (род. 1952) — английский рок-гитарист.
 
 
 Эллис, Дэн (род. 1980) — канадский хоккеист, вратарь.
 Эллис, Кит (1946—1978) — британский бас-гитарист.
 Эллис, Клемент (1630—1700) — английский богослов.
 Эллис, Лерой (1940—2012) — американский баскетболист.
 Эллис, Лестер (род. 1965) — австралийский боксёр.
 
 Эллис, Марк (род. 1960) — британский музыкальный продюсер и звукоинженер.
 Эллис, Монта (род. 1985) — американский баскетболист.
 Эллис, Мэри Элизабет (род. 1979) — американская актриса.
 Эллис, Мэтт (род. 1981) — канадский хоккеист.
 Эллис, Нелсан (1977—2017) — американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер.
 Эллис, Николай Вениаминович (1829—1902) — генерал от инфантерии, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Эллис, Октавиус (род. 1993) — американский баскетболист.
 Эллис, Патриция (1916—1970) — американская актриса 1930-х годов.
 Эллис, Перри (1940—1986) — американский модельер.
 Эллис, Райан (род. 1984) — американский предприниматель.
 Эллис, Райан (род. 1991) — канадский хоккеист.
 Эллис, Рашида (род. 1995) — американская спортсменка, боксёр.
 Эллис, Роберт (1820—1885) — английский этнограф.
 Эллис, Робин (род. 1942) — английский актёр.
 Эллис, Робинсон (1834—1913) — английский филолог.
 Эллис, Ромаллис (род. 1965) — американский боксёр.
 Эллис, Рон (род. 1945) — канадский хоккеист.
 Эллис, Рут (1926—1955) — британская преступница, последняя женщина в истории Великобритании, подвергнутая смертной казни.
 Эллис, Сара — английская писательница XIX века, автор цикла книг о британских женщинах.
 Эллис, Сара Кейт (род. 1971) — американский медиаменеджер, борец за права ЛГБТ.
 Эллис, Том (род. 1978) — уэльский актёр.
 
 
 Эллис, Херб (1921—2010) — американский джазовый гитарист.
 Эллис, Хэвлок (1859—1939) — английский сексолог.
 Эллис, Чарльз Дэвид (1951—2023) — американский молекулярный биолог.
 Эллис, Чарльз Олтон (1876—1949) — американский профессор, инженер и математик.
  — британский режиссёр.
 Эллис, Эдвард Сильвестр (1840—1916) — американский писатель.

Псевдоним 
 Эллис — литературный псевдоним русского поэта и переводчика Льва Кобылинского (1879—1947).

См. также 
 Элис (значения)

Примечания